Gillingham (Dorset)
Gillingham (Kent)
Gillingham Football Club
Gillingham (Norfolk)
Charlie Gillingham
Gale Gillingham

Desambiguação